Sanlazzaresi – abitanti di San Lazzaro di Sarzana
Sanlazzaresi – abitanti di San Lazzaro di Savena